Brazii kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Brazii (Arad)
 Brazii (Ialomița)